Села:
 Аполлонівка — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Аполлонівка — Житомирська область, Ємільчинський район
 Аполлонівка — Харківська область, Сахновщинський район